Limestone County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Limestone County (Alabama)
Limestone County (Texas)